STL kan syft på:

 Standard Template Library
 Structured Text Language, vilket kan jämföras med ett icke objektbaserat högnivåspråk.
 STL (telekommunikationsföretag)
 STL (filformat) – ett filformat för tredimensionella modeller
 Schottky Transistor Logic en logikkretsfamilj

 St1 är också namnet på en kedja med bensinstationer.